Mechediwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Mechedowka/Мехедовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Mechediwka (Lochwyzja)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Drabiw, siehe Mechediwka (Drabiw)